Hispania Baetica, een Romeinse provincie in het huidige Spanje
Baetica (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen